Владимир Николаевич Немухин (12 ноября 1925, станция Сетунь Смоленского направления Московской железной дороги — 18 апреля 2016, Москва) — российский , член «Лианозовской группы», представитель неофициального искусства, один из классиков второй волны русского авангарда.

Биография 
Владимир Немухин родился 12 ноября 1925 года и провёл раннее детство в деревне Прилуки Серпуховского р-на Московской области, затем с семьёй переехал в Москву. В 1943—1946 занимался в московской изостудии ВЦСПС у Петра Соколова. В пятидесятые годы зарабатывал на жизнь как оформитель, декоратор и плакатист. В 1957 поступил в Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (вскоре был исключён за несогласие с принципами соцреализма).

C 1965 участвовал в зарубежных выставках (США, Польша, Италия, Франция). Член «Лианозовской группы», сложившейся в середине 1960-х вокруг Евгения Кропивницкого. Активно участвовал в приватно-квартирных и публичных выставках авангардного искусства, в том числе — в «бульдозерной выставке» (1974). Почётный член Академии художеств РФ (2008).

В 1990-х годах подолгу жил в Германии (г. Ратинген, Северный Рейн-Вестфалия). С 2005 года постоянно проживал в Москве. Художник умер 18 апреля 2016 года в Москве на 91-м году жизни. 21 апреля в храме Ильи Пророка во 2-м Обыденском пер. прошло отпевание Владимира Немухина. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Творчество 
Развил своеобразный вариант информеля, сделав картину не столько изображением, сколько предметом. Отсюда тяготение Немухина к контррельефу, а позже, в 1980-х, к трёхмерным композициям. Сквозной мотив немухинской живописи — карточная колода (метафора игры).

Работы находятся в собраниях 
 Музей РГГУ «Другое искусство», Москва.
 Государственная Третьяковская галерея, Москва
 Государственный центр современного искусства, Москва
 ART4.RU, Москва
 Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века», Москва

Примечания

Литература 
 Уральский М. Немухинские монологи: Портрет художника в интерьере. — М.: Бонфи, 1999; Немухинские монологи: Портрет художника в интерьере андеграунда. — М.: Алетейя, 2011.
 Другое искусство: Москва 1956—1988. — М.: ГАЛАРТ, 2005.
 Советский Ренессанс. Живопись, графика, скульптура 1960—2000-х. Коллекция Наталии Опалевой. Музей АЗ. Москва, 2017.

Видео 
 Устная история : Рассказывает Владимир Немухин.
 1. 37 мин.
 2. 54 мин.
 3. 18 мин.
 Собрание Третьяковской галереи пополнится ещё несколькими картинами Владимира Немухина . Интернет-канал «Россия»; 20 ноября 2012. 3 мин.

Ссылки 
 Работы на сайте Artnet 
 
 Vladimir Nemuchin 

Художники-абстракционисты России
Лианозовская школа
Мастера натюрморта России
Похороненные на Ваганьковском кладбище